Sainte-Anne – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Sainte-Anne – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Sainte-Anne – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Anne – miasto w Gwadelupie
 Sainte-Anne – miejscowość i gmina na Martynice
 Sainte Anne – wyspa na Seszelach